Жабокрик — річка в Україні, у Бердичівському районі Житомирської області. Ліва притока Коденки (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 6,3 км.

Притоки 
Половецьк (ліва).

Розташування 
Бере початок у Гальчині (колишнє Гальчинець). Тече переважно на північний схід через Сьомаки і впадає у річку Коденку, ліву притоку Гуйви.

Примітки

Посилання 

 
Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Бердичівського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці